Комиссия Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК при СМ СССР) — постоянно действующий специальный орган, образованный при Президиуме Совета министров СССР в 1957 году для координации деятельности оборонной промышленности СССР.

История 
6 декабря 1957 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании Комиссии по военно-промышленным вопросам при Президиуме Совета министров СССР. В 1957 году, кроме Министерства обороны СССР в состав Комиссии были включены министерства оборонных отраслей промышленности (МООП) — среднего машиностроения СССР,
авиационной промышленности СССР, оборонной промышленности СССР, общего машиностроения СССР, радиопромышленности СССР,
промышленности средств связи СССР, судостроительной промышленности СССР, электронной промышленности СССР, а также КГБ при СМ СССР, Государственный комитет по использованию атомной энергии, Главное управление государственных материальных резервов, Главное инженерное управление Государственного комитета по внешнеэкономическим связям, Главспецстрой при Госмонтажспецстрое, организация п/я № 10, ДОСААФ, ЦК «Динамо» и Всеармейское военно-охотничье общество.

В распоряжении председателя ВПК были секретариат, заместители, Научно-технический совет и аппарат, состоявший в разные периоды из 10-15 отделов.

Заместители председателя ВПК были наделены правами первого заместителя министра СССР, заведующие отделами — правами заместителя министра СССР. Аппарат ВПК не превышал 250 человек.

Научно-технический совет ВПК долгие годы возглавлял в ранге заместителя председателя ВПК академик АН СССР А. Н. Щукин. НТС ВПК состоял из 10-12 секций по основным проблемам развития вооружения и военной техники. В них работали 200—250 членов НТС из оборонной промышленности, НИИ Минобороны СССР, АН СССР и высших учебных заведений. Одна из секций НТС, в которую входили академики и член-корреспонденты АН СССР, официально именовалась «Президиум».

Решения ВПК были обязательны для всех министерств и ведомств, разрабатывающих и производящих продукцию военного назначения, независимо от их ведомственной подчиненности.

В 1985 г. ранее созданная комиссия была преобразована в Государственную комиссию Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, в 1991 г. — в Государственную военно-промышленную комиссию Кабинета Министров СССР.

Задачи ВПК 
 организация и координация работ по созданию современных видов вооружения и военной техники;
 координация работы оборонных отраслей промышленности, других министерств и ведомств СССР, привлеченных к созданию и производству вооружения и военной техники;
 обеспечение совместно с Госпланом СССР комплексного развития оборонных отраслей промышленности;
 повышение технического уровня производства, качества и надежности вооружения и военной техники;
 оперативное руководство и контроль за деятельностью оборонных отраслей промышленности, в том числе в части создания, производства и поставок вооружения и военной техники, выпуска товаров народного потребления и другой гражданской продукции в объёмах, равных по стоимости фонду зарплаты предприятий в отрасли, а также контроль за деятельностью других отраслей промышленности по указанным вопросам;
 подготовка совместно с Госпланом СССР и Министерством обороны СССР программ вооружения, пятилетних и годовых планов создания, производства и выпуска вооружения и военной техники и внесение их на рассмотрение и утверждение;
 подготовка и внесение совместно с Госпланом СССР, министерствами обороны и финансов на рассмотрение Совета обороны СССР и Верховного Совета СССР предложений по контрольным цифрам расходов страны на создание и производство вооружения, военной и другой специальной техники оборонного значения в соответствующие плановые периоды;
 координация внешнеэкономических связей оборонных отраслей промышленности по военно-техническому сотрудничеству.
 организация разработки и производства оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, легкой промышленности и торговли;
 организация разработки и производства непродовольственных товаров народного потребления; организация технических средств и работ в области связи; координация работ по созданию объектов атомной энергетики;
 руководство выполнением программ электронизации народного хозяйства; координация работ в области воздушных, грузовых и пассажирских перевозок и другие задачи.

Структура и состав 
Состав:
 Председатель ВПК — заместитель председателя Совета Министров СССР;
 Первый заместитель председателя ВПК (в ранге министра СССР);
 Заместители председателя ВПК (в ранге первых заместителей министра СССР);
 Начальники отделов ВПК (в ранге заместителей министра СССР)

Члены Комиссии:
 Первый заместитель председателя Госплана СССР по военно-промышленному комплексу;
 Первый заместитель министра среднего машиностроения СССР;
 Первый заместитель министра авиационной промышленности СССР;
 Первый заместитель министра оборонной промышленности СССР;
 Первый заместитель министра общего машиностроения СССР;
 Первый заместитель министра радиопромышленности СССР;
 Первый заместитель министра промышленности средств связи СССР;
 Первый заместитель министра судостроительной промышленности СССР;
 Первый заместитель министра электронной промышленности СССР.
 Начальник ГШ ВС СССР — первый заместитель министра обороны СССР;
 Первый заместитель председателя КГБ СССР;
 Председатель ГТК СССР — заместитель министра обороны СССР;
 Заместитель министра обороны СССР по вооружению;

Председатели ВПК 
 Д. Ф. Устинов (1957—1963);
 Л. В. Смирнов (1963—1985);
 И. С. Белоусов (1988—1990);
 Ю. Д. Маслюков (1985—1988 и 1991).

Примечания

Ссылки 
 Военно-промышленная комиссия: этапы исторического пути
Подведомственные органы правительства СССР
Государственное устройство СССР
Оборонно-промышленный комплекс СССР